АО «Группа „Илим“» («Илим») — крупнейшая российская целлюлозно-бумажная компания. Полное наименование — Акционерное общество «Группа „Илим“». Штаб-квартира «Илима» расположена в Санкт-Петербурге.

История 
Компания основана под названием ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз» в 1992 году. В число соучредителей ЗАО «Финцелл», которое учредило компанию ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», помимо Захара Давидовича Смушкина и братьев Зингаревичей входил Д. А. Медведев, третий Президент Российской Федерации. При этом в ЗАО «Финцелл» Медведеву принадлежало 50 %, а в «Илим Палп Энтерпрайз» — 20 %.

В конце октября 2006 года было объявлено о подписании соглашения о том, что 50 % зарегистрированной в Швейцарии Ilim Holding, которая владела более чем 75 % плюс 1 акция целлюлозно-бумажных активов «Илим Палпа», будет продано американской лесопромышленной компании International Paper. При этом лесоперерабатывающие активы «Илим Палпа» в сделку не вошли. Позднее, в 2007 году, лесоперерабатывающие активы «Илима» были выделены в отдельную компанию «Илим Тимбер Индастри».

Собственники и руководство 

Владелец «Илима» — швейцарская компания Ilim Holding, равными долями которой владеют, с одной стороны, американская International Paper и, с другой, российские акционеры (в том числе председатель совета директоров группы З. Д. Смушкин, члены совета директоров Борис Зингаревич и Михаил Зингаревич, Леонид Ерухимович).

Председатель совета директоров АО «Группа „Илим“» — З. Д. Смушкин, генеральный директор — Ксения Николаевна Соснина. До этого компанию возглавлял Франц Йозеф Маркс и Пол Херберт.

Деятельность

Структура 
В соответствии с Уставом, местонахождение АО «Группа „Илим“»: Санкт-Петербург, Россия.
 Общество имеет филиалы:
 Филиал АО «Группа „Илим“» в городе Коряжме
 Филиал АО «Группа „Илим“» в городе Братске
 Филиал АО «Группа „Илим“» в городе Усть-Илимске
 Филиал АО «Группа „Илим“» в Братском районе Иркутской области (посёлок Озёрный)
 Филиал АО «Группа „Илим“» в Усть-Илимском районе Иркутской области (посёлок Невон)
 Лесной филиал "АО «Группа „Илим“» в городе Коряжме
 Общество имеет представительства:
 Пекинское представительство АО «Группа „Илим“» в Китае
 Представительство АО «Группа „Илим“» в городе Архангельске
 Представительство АО «Группа „Илим“» в городе Москве
 Представительство АО «Группа „Илим“» в городе Иркутске

Показатели деятельности 

На предприятиях «Илима» производится 75 % всей российской товарной целлюлозы, 20 % картона и 10 % всей российской бумаги.

В 2007 году предприятия «Илима» выпустили 1,6 млн т товарной целлюлозы, 755 700 т картона и 258 800 т бумаги. Объём собственной заготовки древесины за этот период составил 7,1 млн м³.

Общая численность персонала — около 17 тыс. человек. Оборот группы в 2007 году составил 19 млрд руб., чистая прибыль — 3 млрд руб. (по РСБУ с учётом реорганизации компании с 1 июля 2007 года).

Выручка в 2007 году по МСФО — $1,805 млрд.

Примечания

Ссылки 
 Сайт корпорации

Целлюлозно-бумажные компании России
Компании Санкт-Петербурга
Дмитрий Медведев